Luigi Luzzatti – giurista ed economista italiano, Presidente del Consiglio dei ministri dal 1910 al 1911
 Governo Luzzatti – governo del Regno d'Italia

Pagine correlate 
Luzzatto